Lista das 433 comunas do departamento francês de Haute-Marne.

|}

Haute-Marne